McKinley Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 McKinley Park (Alaska), Ort in Alaska
 McKinley Park (Chicago), Stadtteil von Chicago